Sissoi Weliki (russ. Сисой Великий) ist der Name folgender Schiffe:

 Sissoi Weliki (Schiff, 1788), russisches Kriegsschiff
 Sissoi Weliki (Schiff, 1822), russisches Kriegsschiff
 Sissoi Weliki (Schiff, 1849), russisches Kriegsschiff
 Sissoi Weliki (Schiff, 1896), russisches Linienschiff

Sissoi Weliki bezeichnet:

 Sisoë der Große († 429), Einsiedler und Heiliger der russisch-orthodoxen Kirche